Questa lista raccoglie l'elenco dei presidenti del Consiglio regionale della Corsica (poi Assemblea della Corsica dal 1992), dall'istituzione della regione dal 1974 in seguito al distacco dalla regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra diventato effettivo nel 1976.

Elenco

Presidenti del Consiglio regionale della Corsica

Presidenti dell'Assemblea della Corsica

Note

Corsica
Corsica